Нико́ль Шве́гли (; 5 сентября 1986, Швейцария) — швейцарская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото ().
 : серебро (2016).
 : золото (, ), серебро (, , ), бронза (, , , ).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1999 году, в возрасте 13 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу